

Astronomia 
 G9 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 G9 – codice vettore IATA di Gol Transporte e Air Arabia

Musica 
 G9 – accordo musicale di Sol nona secondo la notazione inglese